Ел Коко има више значења:

 Ел Коко (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Коко (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коко, Ел Охо де Агва (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коко (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коко (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коко (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Коко (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коко (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коко (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коко (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коко (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коко (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коко (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коко, Ел Гваче (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коко (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Коко (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Коко (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Коко (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Коко (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Коко (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Коко (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Коко (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Коко (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Коко, Висенте Еболи Оропеза (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Коко (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коко (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коко, Сан Хуан дел Рио (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Коко (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику